C38 peut faire référence à :
 Alfa Romeo C38, un monoplace de Formule 1 engagée par l'écurie Alfa Romeo Racing ;
 HMS C38, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Tumeurs malignes du cœur, du médiastin et de la plèvre, d'après la classification internationale des maladies ;
 La Galaxie de L'Aiguille dans la Chevelure de Bérénice, notée C38 au catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres